Chaource (gemeente), Franse gemeente in het departement Aube (regio Grand Est)
 Kanton Chaource, Frans kanton met Chaource als hoofdplaats
 Chaource (kaas), kaas die traditioneel in deze regio wordt gemaakt